Pas de deux eller Pas de Deux () kan henvise til
 Pas de deux (dans) – balletdans udført af to balletdansere.
 Pas de deux (dressur) – dressurdisplin i ridesport udført af to ekvipager
 Pas de deux (film) – dansk stumfilm fra 1902
 Pas de Deux (band) – belgisk band som deltog i Eurovision Song Contest 1983

Franske vendinger